* Сосна (озеро, Витебский район)
 Сосна (озеро, Шумилинский район)